Miejscowości w USA:
 Birnamwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Birnamwood – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Birnamwood (ang. Birnamwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano